Domènec Font i Morgades, (Reus, 1837 - Barcelona, 1902), dramaturg català.
 Domènec Font i Blanc, (Ponts, 1950 - Barcelona, 2011), teòric de cinema, guionista i catedràtic universitari.